III. Vaszilij Ivanovics (), (1479. március 25. – 1533. december 4., Moszkva) moszkvai nagyfejedelem 1505-től haláláig.

Élete
Folytatta édesapja, III. Iván politikáját, és a kis független orosz fejedelemségeket Moszkva uralma alatt egyesítette: Pszkovot 1510-ben, Sztarodubot és Novgorodot 1523-ra kebelezte be. Államát azzal is meg erősítette, hogy Szmolenszket 1514-ben elhódította Litvániától. Seregeit 1514-ben Orsánál legyőzték a litvánokat, de országa sokat szenvedett a krími és kazáni tatárok pusztító betöréseitől. Egyik leghűségesebb támogatója Dániel metropolita, aki jóváhagyta egyházilag elfogadhatatlan válását meddő feleségétől 1525-ben. Vaszilij letörte azon bojárok ellenállását is, akik kifogásolták önkényuralkodói módszereit. Fiára, Rettegett Ivánra területileg megnövelt, megerősített és központosított államot hagyott.

Családfa

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Oroszország uralkodóinak listája
 Orosz uralkodók családfája

Oroszország fejedelmei
Rurik-ház
1479-ben született személyek
1533-ban elhunyt személyek
Moszkvai nagyfejedelemség